Cecil Pinsent – architetto del paesaggio inglese
 David Pinsent – filosofo britannico
 Gordon Pinsent – attore e doppiatore canadese
 Matthew Pinsent – ex canottiere britannico